«Mariah Carey» — дебютний студійний альбом американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 12 червня 1990 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Дебютні альбоми 1990
Альбоми Columbia Records